Фарра́хов — фамилия. Известные носители:

 Фаррахов, Айрат Закиевич (род. 1968) — российский деятель здравоохранения, политический и государственный деятель.
 Фаррахов, Минихази Минивалеевич (1931—2003) — советский работник нефтяной промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Фаррахов, Юсуп Тимербаевич (1935—1991) — советский лесник, лауреат Государственной премии СССР.